KPM steht als Abkürzung für:

 Kilopondmeter (kpm), nicht SI-konforme Maßeinheit für Energie
 Kister Porzellanmanufaktur, siehe Porzellanmanufaktur Scheibe-Alsbach
 Kometen – Planetoiden – Meteore, eine astronomische Zeitschrift
 Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin, deutscher Porzellanhersteller
 Koninklijke Paketvaart Maatschappij, eine niederländische Reederei
 Krister Porzellan-Manufaktur, schlesischer Porzellanhersteller
 eine Porzellanmarke der Kerafina Porzellan Manufaktur
  konzernweites Problem-Management im Volkswagen-Konzern

Abkürzung